Tustin peut designer :
 Tustin, municipalité de Californie ;
 Tustin, municipalité du Michigan ;
 Arnold Tustin, ingénieur britannique.